A 2017-es afrikai nemzetek kupája selejtezőjére az Afrikai Labdarúgó-szövetség 52 tagállama nevezett be. A mérkőzéseket 2015-ben és 2016-ban rendezték.

Lebonyolítás 
52 csapat kezdte el a selejtezőt. A selejtező egy csoportkörből állt. Mindegyik csoportban négy válogatott szerepelt. A csoportok első helyezettjei illetve a két legjobb csoport második szerzett indulási jogot a 2017-es afrikai nemzetek kupáján. 

A selejtezők sorsolását 2015. április 8.-án tartották, Kairóban, a Marriott ‘Zamalek’ Hotelben. Ezt közvetlenül megelőzve jelentették be, hogy a 2017-es afrikai nemzetek kupáját Gabonban rendezik, így Gabon automatikus részvevője lett a döntőnek, a csoportmérkőzéseit barátságos mérkőzéseknek nyilvánították. 

A csapatokat a 2012-es, a 2013-as, valamint a 2015-ös afrikai nemzetek kupáján és azok selejtezőjén, továbbá a 2014-es világbajnoki selejtezőn elért eredményeik alapján rangsorolták és így alakult ki az alábbi kiemelési sorrend:

Nem indult: 
 
 

Sorsolás

A selejtezőcsoportok sorsolása során a következők alapján jártak el:

 A 2017-es afrikai nemzetek kupájának házigazdája is kisorsolásra került az egyik selejtezőcsoportba, de ennek mérkőzéseit nem számították bele az illető csoport végeredményébe, ezen összecsapások hivatalosan barátságos mérkőzésekként szerepeltek. 
 Az 1. kalapban szereplő 13 csapat mindegyikét külön csoportba sorsolták.
 A 2. kalapban szereplő 13 csapat mindegyikét külön csoportba sorsolták.
 A 3. kalapban szereplő 13 csapat mindegyikét külön csoportba sorsolták.
 A 4. kalapban szereplő 12 csapat mindegyikét külön csoportba sorsolták. A házigazda csoportjába ebből a kalapból nem került nemzeti együttes. 

Időpontok

A mérkőzések időpontjai bekerültek a hivatalos nemzetközi FIFA mérkőzésnaptárba.

Eredmények

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport 

  2016. március 27.-én anyagi okokra hivatkozva visszalépett a selejtezőből. Addigi eredményeit törölték. Ennek következtében a csoport második helyezettje esélytelenné vált, hogy megszerezze a továbbjutást érő első két hely valamelyikét a csoport-másodikok versenyében.

H csoport

I csoport 

  ebbe a csoportba lett sorsolva és játszott is a csoport másik három csapatával, de mivel rendezőkét automatikus részvevője a döntőnek, eredményeit barátságos mérkőzéseknek tekintették, a csoport végeredményébe nem számított bele.

J csoport

K csoport

L csoport

M csoport

Csoportok második helyezettjeinek sorrendje

Továbbjutók 
A következő csapatok vesznek részt a 2017-es afrikai nemzetek kupáján:

Források 

2017 Selejtezo~
Afrikainemzetekkupajaselejtezo~